Susskind är ett efternamn som burits av

 Alexander Susskind ben Moses av Grodno (död 1793) judisk-litauisk kabbalist
 Leonard Susskind (född 1940) amerikansk fysiker
 Walter Susskind (1913–1980) tjeckisk-brittisk dirigent